Rossello oder Rosselló bezeichnet:

 das Roussillon, eine Landschaft und historische Provinz in Südfrankreich
 Rosselló (Nordkatalonien), eine historische Comarca in Nordkatalonien, Frankreich
 Rosselló (Lleida), eine Gemeinde in der Provinz Lleida, Spanien
 Grafschaft Roussillon (Comtat del Rosselló), ehemalige Katalanische Grafschaft

Rossello oder Rosselló ist der Familienname von:

 Guillermo Rosselló Bordoy (* 1932), spanischer Historiker und Archäologe
 Jeroni Rosselló i Ribera (1827–1902), mallorquinischer Dichter
 Josep Antoni Rosselló (* 1961), spanischer Botaniker
 Llorenç Rosselló (1867–1901), spanischer Bildhauer
 Manuel Blancafort i de Rosselló (1897–1987), katalanischer Komponist
 Maria Josepha Rossello (1811–1880), Ordensgründerin und Heilige der römisch-katholischen Kirche
 Pedro Rosselló (* 1944), puerto-ricanischer Politiker
Pedro Rosselló (1897–1970), spanischer Pädagoge
 Ricky Rosselló (* 1979), puerto-ricanischer Politiker

Siehe auch:
 Rosello, Gemeinde in Italien